Zalesie ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zalesie (Barciany), Ort im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Ernsthof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Zalesie (Barczewo), Dorf im Powiat Olsztyński, bis 1945: Vorwerkswalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Zalesie (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, bis 1938: Salleschen, 1938 bis 1945 Offenau, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Zalesie (Dźwierzuty), Ort im Powiat Szczycieński, bis 1938: Salleschen, 1938 bis 1945 Ingelheim, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Zalesie (Ełk), Ort im Powiat Ełcki
 Zalesie (Małdyty), Ort im Powiat Ostródzki, bis 1945: Pfalsdorf, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Zalesie (Kozłowo), Dorf im Powiat Nidzicki, bis 1945: Salleschen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Zalesie (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, bis 1938: Salleschen, 1938 bis 1945 Tannau (Ostpr.), Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Zalesie Kętrzyńskie, Dorf im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Hinzenhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Zalesie (Nowy Tomyśl), Ort im Powiat Nowotomyski
 Zalesie (Złotów), Ort im Powiat ZŁotowski, bis 1945: Alt Petzin, Kreis Flatow, Brandenburg 
 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Zalesie (Kamienica), Ort im Powiat Limanowski; siehe Gmina Kamienica#Gemeindegliederung
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Zalesie (Szubin), Dorf im Powiat Nakielski, 1906 bis 1919: Zalesie, 1939 bis 1940: Salesche, 1940 bis 1945 Kiehnshof, Kreis Schubin, Posen
 Woiwodschaft Lublin:
 Zalesie (Powiat Bialski), Dorf und Landgemeinde im Powiat Bialski
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Zalesie (Bystrzyca Kłodzka), Dorf im Powiat Kłodzki, bis 1945: Spätenwalde, Kreis Habelschwerdt, Schlesien
 Woiwodschaft Oppeln:
 Zalesie Śląskie, Ort im Powiat Strzelce, bis 1935 Salesche, 1935 bis 1945 Groß Walden, Kreis Groß Strehlitz, Schlesien
 Woiwodschaft Westpommern:
 Zalesie (Drawno), Ort im Powiat Choszczeński, bis 1945: Auenweide, Kreis Arnswalde, Brandenburg
 Zalesie (Malechowo), Ort im Powiat Sławieński, bis 1945: Vogelsang, Kreis Schlawe, Pommern
 Zalesie (Police), Dorf im Powiat Policki, bis 1945: Sonnenwald, Kreis Randow, Pommern
 
Siehe auch: Zálesie (slowakischer Ortsname)